Úžice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Úžice, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Úžice, comune del distretto di Mělník, in Boemia Centrale